Ioan Pop se poate referi la:

 Ioan Pop (preot), 1860–1924, membru al MSNR
 Ioan Pop (delegat), 1886–1956, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Ioan Pop (avocat), 1889–1985, membru al MSNR
 Ioan Pop (sportiv), scrimer român
 Ioan Pop (deputat), deputat român în legislatura 1992-1996
 Ioan Pop din Românași, pictor de icoane și biserici, activ în satele din partea de apus a fostului
 Ioan Pop de Popa, medic cardiolog, specialist în chirurgie cardio-vasculară
 Ioan Sabin Pop, este un senator român în legislatura 1996-2000 
 Ioan Constantin Pop, senator român în legislatura 1992-1996
 Ioan-Aurel Pop, istoric român, academician, rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj
 Ioan I. Pop, profesor universitar în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Vezi și 
 Ion Pop